Никола́й Алекса́ндрович Рома́нов:
 Романов, Николай Александрович (1843—1865) — цесаревич, старший сын императора Александра II.
 Романов, Николай Александрович (Николай II; 1868—1918) — последний российский император.

 Романов, Николай Александрович (1906—1980) — советский писатель, генерал-лейтенант, член Союза журналистов 
 Романов, Николай Александрович (род. 1957) — российский живописец, член Санкт-Петербургского Союза художников.